Niemcy:
 Breitenthal – dzielnica Parsberga
 Breitenthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Breitenthal (Hunsrück) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld